

Sigle 
FTTP – Telecomunicazioni, tipo di architettura di rete a banda larga

Codici 
FTTB (Codice IATA = PLF) Aeroporto civile, Pala (Ciad)